Добрин Петров (Хасково, 25. април 1975), познатија као Магапаса, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Рози в нощта}- (1997)
 -{Чудесен сън}- (1998)
 -{Хей, русалки}- (1999)
 -{The Best}- (1999)
 -{В крачка}- (2000)
 -{Хитовете на Мая и Магапаса}- (2002)
 -{Ще остана}- (2004)
 -{Цунами}- (2005)
 -{Готини неща}- (2009)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1975.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи